Колодрубський — українське прізвище. Відомі носії:
 Колодрубський Василь Якович — український журналіст.

Примітки